Hinterbüchelberg ist der Name folgender Orte:

 Hinterbüchelberg (Murrhardt), Weiler im zentralen Stadtteil von Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hinterbüchelberg (Abtsgmünd), Weiler im Gemeindeteil Pommertsweiler von Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Büchelberg
 Hinterbuchberg
 Vorderbüchelberg